Las siglas AFL pueden referirse a:

 Academic Free License, tipo de licencia libre.
 American Federation of Labor, central sindical de EE. UU. existente entre 1886-1955.
 American Football League, extinta liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos.
 Another Freak Level, marca de ropa.
 Arena Football League, liga de fútbol americano en campo cubierto de Estados Unidos.
 Australian Football League, liga de fútbol australiano.
 Austrian Football League, liga de fútbol americano de Austria.
 Ansgar Fighting League, empresa de artes marciales mixtas con sede en España.

Siglas